Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2010./11., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Izvori 
 hrs.hr, ljestvica grupe Sjever
 hrs.hr, ljestvica grupe Zapad
 hrs.hr, ljestvica grupe Jug
 rkzg-dubrava.hr, RK ZG Dubrava - 2. HRL - Zapad, pristupljeno 4. svibnja 2017.

Poveznice 
 Premijer liga 2010./11.
 1. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2010./11.

2010-11
m-2